Авраменко Георгій Олександрович (1911—1974) — доктор історичних наук, геолог, археолог, краєзнавець.
 Авраменко Георгій Титович (1905—1978) — український актор і режисер.
 Авраменко Григорій Якович (1909—?) — Герой Соціалістичної Праці